A színfalak mögött (2006–2007), amerikai sorozat, amit Aaron Sorkin alkotott
 A színfalak mögött (2016–2017), kanadai sorozat, amit Jennifer Pertsch és Lara Azzopardi alkotott